Wysoki Grzbiet – grzbiet na zboczach Ciemniaka w Tatrach Zachodnich
 Wysoki Grzbiet – masyw górski w Górach Izerskich